Симвулиди — греческая фамилия.

 Известные носители
 Симвулиди, Алкивиад Иванович (1908—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Симвулиди, София Дмитриевна (1923—2017) — Герой Социалистического Труда. В замужестве — Карабашиди.